US Men’s Clay Court Championship 2019, właśc. Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu US Men’s Clay Court Championships rozgrywany w dniach 8–14 kwietnia 2019 roku w Houston na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 652 245 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Stanach Zjednoczonych